Lausnitz ist ein geographischer Name

von Gemeinden;
 Lausnitz bei Neustadt an der Orla, Gemeinde im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Lausnitz oder Kloster-Lausnitz, früherer Name der Gemeinde Bad Klosterlausnitz, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

eines Ortsteils:
 Lausnitz (Unterwellenborn), Ortsteil der Gemeinde Unterwellenborn, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

eines Gebäudes:
 Kloster Lausnitz, ehemaliges Kloster in Bad Klosterlausnitz, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

eines Gewässers:
 Lausnitz (Wondreb), linker Zufluss der Wondreb bei Terschnitz, Gemeinde Leonberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Lausnitz ist ein Familienname:
 Stein zu Lausnitz
 Ludwig Freiherr von Stein zu Lausnitz (1868–1934), deutscher Offizier und Forschungsreisender